Cho Jung-Hyun (조정현) può riferirsi a:
Cho Jung-Hyun (1958) – attore sudcoreano
Cho Jung-Hyun (1964) – cantante sudcoreano
Cho Jung-Hyun (1969-2022) – calciatore sudcoreano